Hepa, acronymes, anglicismes, peut faire référence à :
 Filtre HEPA, acronyme pour High Efficiency Particulate Air 
 Activité physique bénéfique pour la santé (APBS), acronyme pour Health Enhancing Physical Activity